Almost – film del 1910 diretto da Theo Frenkel
 Almost – film del 2007 diretto da Chris Burnham